Jan Versteegt kan betrekking hebben op:

Jan Versteegt (dominee) (1889-1945)
Jan Versteegt (weerman) (geb. 1952)